Крис Еверт је освојила турнир. У финалу је победила Олгу Морозову резултатом 6:1, 6:2.

Носиоци 

  Крис Еверт (победница)
  Вирџинија Вејд (друго коло)
  Хелга Мастхоф (полуфинале)
 n/a
  Мартина Навратилова (четвртфинале)
 n/a
  Казуко Савамацу (прво коло)

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе 
Жреб турнира на сајту wtatennis.com

Отворено првенство Француске у тенису — жене појединачно
Отворено првенство Француске у тенису 1974.